Тирингео има више значења:

 Тирингео (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тирингео (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику